Sony Open Tennis 2014 (kobiety)
 Sony Open Tennis 2014 (mężczyźni)